Ader kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ader (berg),

Jordanien 

 Adir, ort, Karak, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar